Хардой:

 Хардой — город в центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия.
 Хардой — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.